Valentini ima više značenja:
 Valentini (Padova)
 Valentini (Verona)